Phon  – in psicoacustica, unità di misura dell'intensità

Elettrodomestici 
 Phon – variante grafica impropria di fon per indicare l'asciugacapelli.
 Phon asciugamani – variante grafica impropria di fohn asciugamani per indicare l'asciugamani elettrico.

Persone 
 Phon – nome del re di Ayutthaya Boromakot prima di salire al trono.

Altro 
 Phon – cratere sulla superficie di Marte.
 Phon – distretto della provincia di Khon Kaen, in Thailandia.
 PHON – sigla di Pauline Hanson's One Nation, partito politico australiano

Pagine correlate 
 Fon